Köttingen ist

 ein Stadtteil von Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis, siehe Köttingen (Erftstadt)
 ein Stadtteil von Lindlar im Oberbergischen Kreis, siehe Köttingen (Lindlar)

 ein Ortsteil von Asbach im Landkreis Neuwied, siehe Köttingen (Asbach)
 ein Ortsteil von Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis, siehe Köttingen (Eitorf)
 eine Ortslage von Langenfeld (Rheinland) im Kreis Mettmann, siehe Köttingen (Langenfeld)
 ein Ortsteil von Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis, siehe Köttingen (Ruppichteroth)
 ein Ortsteil von Wissen im Kreis Altenkirchen, siehe Köttingen (Wissen)